Tauriac (Gironda), municipi de la regió d'Aquitània.
 Tauriac (Òlt), municipi de la regió de Migdia-Pirineus.
 Tauriac (Tarn), municipi de la regió de Migdia-Pirineus.